André Joseph Abrial – magistrato e politico francese
 Jean-Marie Charles Abrial – ammiraglio francese

Altri progetti